

Geografia 
 Regno Unito
 Huntley – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, appartenente alla contea del Gloucestershire
 Stati Uniti d'America
 Huntley –  villaggio situato tra la contea di McHenry e la contea di Kane, Illinois
 Huntley – census-designated place della contea di Yellowstone, Montana
 Huntley – comune della contea di Harlan, Nebraska
 Huntley – census-designated place della contea di Goshen, Wyoming

Persone
 Alexander Paul Kapranos Huntley – cantante e chitarrista britannico
 Fred Huntley – attore e regista britannico
 Jason Huntley – giocatore di football americano statunitense
 Joni Huntley – ex altista statunitense
 Noah Huntley – attore britannico
 Paul Huntley – parrucchiere e truccatore britannico